La Famille Fenouillard, une des premières bandes dessinées françaises parue à la fin du 
 La Famille Fenouillard, film d'Yves Robert (1961).